Carpe puede referirse a:

 El nombre común del género botánico Carpinus.
 El nombre común de la planta Carpinus betulus.
 La locución latina carpe diem (vive el momento, no malgaste la vida)
 Apellido como en 
 Antonio Hernández Carpe